

Cinema 
 Illusion – film del 1929 diretto da Lothar Mendes
Illusion – film del 1941 diretto da Viktor Tourjansky
 Illusion – film del 2004 diretto da Michael Goorjian

Letteratura 
 Magica illusione (Illusion) – romanzo di Andrew Neiderman del 1967

Musica 
 Illusion – gruppo musicale rock britannico
 Illusion – gruppo musicale grunge polacco
 Illusion – album dei Renaissance del 1971
 Illusion – album degli Isotope del 1974
 Illusion – album degli Illusion (UK) del 1978
 Illusion – album dei The Creatures (Italia) del 1985
 Illusion – album degli Illusion (Polonia) del 1993
 Illusion – singolo dei Ti.Pi.Cal. del 1994
 Illusion – traccia dell'album Aphrodite di Kylie Minogue del 2010
 Illusion- singolo del 2014: One Direction

Pagine correlate 
Illusione (disambigua)